O Rothmans London Grass Court Championships – nome na última edição – foi um torneio de tênis profissional feminino, de nível Grand Prix (C).

Realizado em Londres, capital do Reino Unido, estreou em 1890 e durou até 1973. Os jogos eram disputados em quadras de grama durante o mês de junho. Acontecia no tradicional Queen's Club, em conjunto do torneio masculino, que se mantém até hoje.

A derradeira edição ocorreu durante a semana de criação da Associação de Tênis Feminino, uma antes do Torneio de Wimbledon. Então, tecnicamente, não pode ser chamado de WTA de Queen's. Durante os primeiros anos da Era Aberta, pré-WTA, fez parte dos circuitos Commercial Union Grand Prix (1973) e ILTF Pepsi-Cola Grand Prix (1971–1970).

Finais

Simples

Duplas

Queen's
Queen's